Cassini ist ein Einschlagkrater auf der nördlichen Mondvorderseite am östlichen Rand des Mare Imbrium, zwischen Montes Alpes im Norden mit den Bergvorsprüngen Promontorium Agassiz und Promontorium Deville und dem Bergmassiv der Montes Caucasus im Süden.
Das Innere ist von Lava überflutet und der Wall ist eingesunken, aber noch durchgehend vorhanden.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach den französischen Astronomen Giovanni Domenico Cassini und Jacques Cassini offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Cassini auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Giovanni Domenico Cassini